IGC steht für:

 Inertial Guidance System, deutsch Inertiales Navigationssystem
 Inhibition Growth Concentration, ein Maß für die Toxizität einer Substanz
 Intergovernmental Conference, deutsch Regierungskonferenz
 Intergovernmental Committee on Refugees
 Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore der WIPO
 International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk, Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung verflüssigter Gase als Massengut
 International Gliding Commission, Internationale Segelflugkommission
 Iraqi Governing Council, deutsch Irakischer Regierungsrat
 Istituto Geografico Centrale, italienischer Alpinismusverlag
 International Grains Council in London, internationale Organisation zur Beaufsichtigung des Getreidehandels; s. auch GAFTA

.igc
 ein Dateinformat für Positionsaufzeichnungen im Segelflug, siehe Logger (GNSS) 

IGC